Арха́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Архаров, Анатолий Петрович (род. 1938) — советский и российский военачальник, командующий 34-й воздушной армии, генерал-лейтенант.
 Архаров, Владимир Иванович (1907—1997) — советский и украинскийфизик.
 Архаров, Иван Петрович (1744—1815) — генерал от инфантерии.
 Архаров, Михаил Алексеевич (1930—2001) — главный конструктор ЦНПО «Вымпел», контр-адмирал.
 Архаров, Николай Петрович (1742—1814) — генерал от инфантерии, обер-полицмейстер Москвы.
 Архаров, Павел Михайлович (1909—2003) — Герой Советского Союза.
 Архаров, Пётр Михайлович (1916 — ?) — советский футболист, судья, тренер.
 Архаров, Юрий Викторович (род. 1977) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.



См. также 
 Архаровы